Duris (Δούρις, Douris) ist ein griechischer Personenname:

 Duris, griechischer Vasenmaler
 Duris von Samos, griechischer Historiker des 4. Jahrhunderts v. Chr.

Duris oder Ďuriš ist der Familienname folgender Personen:
 Július Ďuriš (1904–1986), tschechoslowakischer und slowakischer kommunistischer Politiker und Funktionär
 Michal Ďuriš (* 1988), slowakischer Fußballspieler
 Romain Duris (* 1974), französischer Schauspieler
 Vítězslav Ďuriš (* 1954), tschechischer Eishockeyspieler
 Zdeněk Ďuriš (1964–2020), tschechischer Fußballspieler